Па́щенко — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Пащенко, Алексей Григорьевич (1869—1909) — генерал-майор РИА.
 Пащенко, Анатолий Фёдорович (1919—1986) — советский радиохимик.
 
 Пащенко, Анисим Павлович (1913—1945) — Герой Советского Союза.
 Пащенко, Варвара Владимировна (1870—1918) — первая гражданская жена русского писателя Ивана Алексеевича Бунина.
 
 Пащенко, Василиса Сергеевна (1923—1945) — советский военный лётчик, Герой Российской Федерации (2021, посмертно), младший сержант.
  (род. 1945) — советский актёр.
 Пащенко, Григорий Степанович (1913—?) — советский дипломат.
 
 Пащенко, Евгений Николаевич (1950—2021) — украинский литературовед, фольклорист, профессор.
 Пащенко, Екатерина Фёдоровна (род. 1931) — Герой Социалистического Труда.
 Пащенко, Елена Николаевна (род. 1991) — украинская шорт-трекистка.
 Пащенко, Ефим Александрович (1905—1972) — советский военный.
 
 Пащенко, Игорь — украинский легкоатлет.
 Пащенко, Илья Васильевич (1909—1985) — Герой Социалистического Труда.
 Пащенко, Иоанникий Дмитриевич (1848—1911) — кавалер ордена Святого Георгия IV класса.
 
 Пащенко, Лев Корнеевич (1782—1834) — генерал-майор, участник Наполеоновских войн.
 Пащенко, Мария Рафаиловна (род. 1959) — государственный деятель Приднестровской Молдавской Республики. Министр просвещения ПМР.
 Пащенко, Матильда (род. 1976) — польская актриса.
 Пащенко, Мстислав Сергеевич (1901—1958) — советский мультипликатор: режиссёр, сценарист и художник.
 Пащенко, Николай Евгеньевич (1903—1977) — советский преподаватель, лауреат Сталинской премии.
 
 Пащенко, Ольга (род. 1986) — российский музыкант.
 Пащенко, Пётр Петрович (род. 1991) — российский биатлонист.
 Пащенко, Сергей Юрьевич (род. 1982) — молдавский футболист.
 Пащенко, Степан Даниилович (1793—1871) — генерал-лейтенант, участник Наполеоновских войн.
 Пащенко, Татьяна Павловна (1926—2007) — Герой Социалистического Труда.
 Пащенко, Фёдор Николаевич (1907—1980) — советский библиотековед.
 Пащенко, Филимон Леонтьевич (1915—?) — Герой Социалистического Труда.
 Пащенко, Эдуард Александрович (1939—2005) — депутат Государственной Думы Российской Федерации.

См. также 
 Пащенко-Розвадовские
 Пащенковский спуск
 
 Пащенковский сельский совет
 Пащенки